Heinrich Brehmer ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Brehmer (Diplomat) (1800–1872), deutscher Politiker und Diplomat, Bürgermeister von Lübeck
 Heinrich Brehmer (Medailleur) (Heinrich Friedrich Brehmer; 1815–1889), deutscher Medailleur und Goldschmied